Файнштейн (нім. Feinstein — чистий штейн) — беззалізистий сульфід.

 Файнштейн Моше (3 березня 1895, Узда — 23 березня 1986, Нью-Йорк) — найбільший галахічний авторитет єврейського народу.
 Файнштейн Абрам Самійлович (1891, Кишинів, Бессарабська губернія — 1981, Москва, СРСР) — радянський учений -хімік і державний діяч.
 Зєев Шефер (Герш Файнштейн) (івр. זאב שפר‎, урожд. Герш Файнштейн; 21 квітня 1905, Умань, Київська губернія — 10 квітня 1964, Аєлет ха-Шахар, Ізраїль) — ізраїльський політичний діяч.
 Нехама Файнштейн-Пухачевська (1869—1934) — поетеса та письменниця, суфражистка, суддя.
  (1953—2013) — музикант, відомий за участю у рок-гуртах «Аквариум» та .